Вила — сільськогосподарське знаряддя з кількома довгими ріжками на держаку.

Села:
 Вила — Вінницька область, Томашпільський район
 Вила — Житомирська область, Коростенський район
 Вила — Житомирська область, Житомирський район

Річки:
 Вила — річка у Вінницькій області, притока Гульви

Вила — присілок, Чувашія, Аліковський район

Див. також 
 Вилка (значення) — технічний термін
 Вила-Ярузькі
 Вили
 Віла (значення)
 Вілла (значення)